Chicot steht für:
 Chicot-Aquifer, einen Grundwasserleiter in Texas an der Küste der Vereinigten Staaten zum Golf von Mexico mit einer Ausdehnung größer als der Fläche Hessens
 Chicot (Arkansas), eine Stadt im Chicot County, im US-amerikanischen Bundesstaat Arkansas
 Chicot County, der südöstlichste Bezirk des Bundesstaats Arkansas der Vereinigten Staaten 
 Chicot Junction, im Chicot County, Arkansas

Personen:
 Étienne Chicot (1949–2018), französischer Schauspieler, Drehbuchautor und Komponist

In der offiziellen Liste der Kulturdenkmale in den Vereinigten Staaten (National Register of Historic Places, NRHP) aufgeführte Objekte:
 Chicot County Courthouse, in Lake Village, Arkansas, ID-Nr. 05001592
 Chicot County Training School, in Dermott, Arkansas, ID-Nr. 04000490

Siehe auch:
 Chico